Kajo Keji County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Central Equatoria, i den södra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Juba.

I omgivningarna runt Kajo Keji County växer huvudsakligen savannskog. Runt Kajo Keji County är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Central Equatoria